Patrick Thuillier est un poète brestois né le  à Cherbourg en Normandie.

Ses premiers livres d'écolier, de véritables romans pour enfants, le mènent sur les chemins de la poésie. Ses textes sont souvent accompagnés de photos réalisées par lui-même. C'est un poète nostalgique de l'époque de son enfance. Il a obtenu divers prix dans des concours internationaux de poésie.

Il participe à l'élaboration de la revue poétique  à Brest.

Œuvres publiées

Poèmes du pays bleu, Le Relecq-Kerhuon, JMG création, 2006 
Yeun elez, texte et illustrations de Patrick Thuillier, préface de Lan Kerlouan, Brest, An Amzer, 2003 
Molenez, poèmes et photographies de Patrick Thuillier, Brest, An Amzer, 2003 
Pierres des siècles d'éternité, gravures originales de Serge Marzin, Brest, An Amzer, 2005 
Résonances abbatiales, Éditions An Amzer.
Les Marches antiques, Éditions An Amzer.
D’eau et de pierres, hommage à Guillevic, Éditions An Amzer.
Territoire, poésies sur La Brière, Éditions JMG Création.
Bris et débris de voix, Éditions JMG Création, 2007. 
Le Pays bleu, préface de Joël Cuzon, Éditions JMG Création.
Polyphonie, poèmes et photographies de Patrick Thuillier, Brest, An Amzer, 2005 
Une infime poussière d'étoile, Éditions JMG Création.
La Parole bleue, Éditions Présentia.  
L'évidence du miroir, illustration photographique Danielle-Marie Martin, Le Relecq-Kerhuon, JMG création, 2005 
L'Orgue de mélancolie, Éditions Présentia.
Domaine en héritage, poèmes ayant pour cadre le château de Trévarez, encres de Yann Gautron, Editions Er-e, 2008. 
Sieck île intérieure, poésies sur l'île de Sieck, Editions Er-e, 2008.

Références

Lien externe 
Si-al terre-mère de poésie…:  http://aupaysbleu.monsite-orange.fr

Poète breton
Naissance en juillet 1951
Naissance à Cherbourg
Poète français du XXe siècle